Улица Ле́рмонтова — название улиц в различных населённых пунктах России и других государств.

Грузия 
 Улица Лермонтова — улица в Тбилиси.

Латвия 
 Улица Лермонтова — улица в Риге.

Россия 
 Улица Лермонтова — улица в Вологде.
 Улица Лермонтова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Лермонтова — улица в Ижевске.
 Улица Лермонтова — улица в Королёве.
 Улица Лермонтова — улица в Новосибирске.
 Улица Лермонтова — улица в Пензе.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Лермонтова — улица в Павловске.
 Улица Лермонтова — прежнее (1941—1993) название Гусарской улицы в Пушкине.
 Улица Лермонтова — улица в Саратове.
 Улица Лермонтова — улица в Томске.

Украина 
 Улица Лермонтова — улица в Деснянском районе Киева, п. Троещина.
 Улица Лермонтова — улица в Кривом Роге.
 Улица Лермонтова — улица в Чернигове.

См. также 
 Лермонтовская улица